Leanderklasse kan verwijzen naar de volgende klassen schepen van de Britse Royal Navy:
 Leanderklasse (kruisers), gebouwd tussen 1933 en 1936
 Leanderklasse (fregatten), gebouwd tussen 1960 en 1968